Реймънд Алън „Рей“ Лиота () е американски актьор от шотландско-италиански произход.

Биография 
Роден е на 18 декември 1954 година в Нюарк, Ню Джърси, САЩ. Учил е актьорско майсторство в университета в Маями. Известен е с ролята на Хенри Хил във филма на Мартин Скорсезе „Добри момчета“. Дава гласа си на Томи Версети, главния герой в компютърната игра Grand Theft Auto: Vice City.

Личен живот 
През февруари 1997 г. се жени за Мишел Грейс. Двамата се запознават на бейзболен мач на бившия ѝ съпруг Марк Грейс. Имат дъщеря на име Карсън, родена през декември 1998. Двойката се развежда през 2004 г. Лиота живее в Пасифик Палисейдс, Калифорния.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Носители на награда Еми
Нюаркчани